Fadrique de Toledo Osorio (Nápoles; 30 de mayo de 1580 - Madrid; 11 de diciembre de 1634), militar y político español, I marqués de Villanueva de Valdueza, Capitán general de la Armada del Mar Océano y de la Gente de Guerra del Reino de Portugal, caballero de la Orden de Santiago y posteriormente comendador del Valle de Ricote y comendador mayor de Castilla en dicha Orden.

Biografía 

Nació en Nápoles, el 30 de mayo de 1580. Era hijo de Pedro de Toledo Osorio, V Marqués de Villafranca del Bierzo, y de Elvira de Mendoza. Heredó desde su nacimiento el cargo de Comendador del Valle de Ricote en la Orden de Santiago. 

Comenzó sirviendo en galeras bajo el mandato de su padre y ascendió rápidamente igual que su hermano, García Álvarez de Toledo Osorio, en la carrera militar. 

En 1617 alcanzó el cargo de Capitán General de la Armada del Mar Océano. Esto le llevó a nuevos y numerosos combates mandando la escuadra contra holandeses, ingleses y berberiscos.

En la batalla naval de Cabo San Vicente, en 1621, derrotó a la armada de las Provincias Unidas de los Países Bajos y en la batalla naval del Canal de la Mancha, en 1623, venció nuevamente a la flota neerlandesa e impidió que cruzara el canal estableciendo un bloqueo sobre sus costas. Poco después derrotó una armada bereber en el estrecho de Gibraltar.

Debido a la unión dinástica aeque principaliter bajo la Casa de Habsburgo fue General del Reino de Portugal y Capitán General de la Armada del Brasil.  En 1625, con una flota de 26 navíos, con 450 cañones y 3500 soldados de desembarco, fue enviado a recuperar la ciudad de Salvador de Bahía, ocupada por las fuerzas holandesas de los Países Bajos. Con una operación por tierra y por mar rindió la ciudad de Bahía y capturó a miles de holandeses. Siguió con las operaciones militares desalojando a holandeses e ingleses de otros puntos de Brasil.

En 1629 dirigió la expedición de la armada española en el Mar de las Antillas y libró la Batalla de San Cristóbal en donde venció a una flota corsaria en la isla Nieves, expulsó a los ingleses y franceses de la isla de San Cristóbal y quemó todas sus plantaciones de café y tabaco.

El aumento de su poder le hizo chocar directamente con el autoritarismo y las políticas en materia de relaciones exteriores del conde-duque de Olivares, quien para alejarle de la corte, le quiso enviar a América a recuperar la plaza de Pernambuco y el resto de plazas brasileñas ocupadas en 1630 por una inmensa armada neerlandesa que traía hasta 7000 hombres de desembarco. Don Fadrique no aceptó la misión por su estado de salud  y por la disposición y el estado de la flota, por lo que se le formó un proceso de desobediencia. Este consejo de guerra lo apartó, humilló y condenó a una vida de penurias y descrédito. Cayó prácticamente en la miseria por no cumplir la misión que Olivares le exigió.

Poco después su memoria fue rehabilitada. Las hazañas navales y militares de Fadrique Álvarez de Toledo fueron motivo bastante para que el rey de España Felipe IV le concediera el título de marqués de Villanueva de Valdueza, el 17 de enero de 1634. Sus acciones le granjearon una gran fama y se le dedicaron obras de teatro y poesías.

El que una vez fue el mejor marino español de su época murió al poco tiempo, en Madrid, el 11 de diciembre de 1634.

La caída del conde duque de Olivares en 1643 acrecentó su fama como uno de los más valientes y destacados capitanes generales que tuvo la armada española.

Matrimonio y descendencia 
Fadrique se casó en Madrid, el 12 de agosto de 1627, con su sobrina Elvira Ponce de León; hija de Luis Ponce de León, V marqués de Zahara, y de Victoria Álvarez de Toledo Osorio, hija de Pedro Álvarez de Toledo Osorio, V marqués de Villafranca del Bierzo y II duque de Fernandina. De su matrimonio tuvo Fadrique a los siguientes hijos:

 Elvira Álvarez de Toledo Osorio, mujer de Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, VI duque de Medina de Rioseco.
 Victoria Colonna de Toledo, casada con su primo Francisco Ponce de León, V duque de Arcos. 
 Fadrique de Toledo Osorio, VII marqués de Villafranca del Bierzo, II marqués de Villanueva de Valdueza y Grande de España.  

Fallecido Fadrique, en 1634, su esposa la marquesa viuda de Villanueva de Valdueza, fue una de las figuras más importantes de la corte de Mariana de Austria ya que tuvo el cargo de camarera mayor, el 8 de enero de 1654, cinco años después de la llegada a la Corte de Mariana de Austria, a la que sirvió durante toda su época como reina consorte de España, desde 1649 hasta 1665 como segunda esposa del rey Felipe IV y regente, desde 1665 hasta 1675 como madre del rey Carlos II y reina madre.  

Fadrique Álvarez de Toledo y Osorio tuvo dos hijos ilegítimos:

 Pedro Álvarez de Toledo Osorio, abad de la Abadía de Alcalá la Real entre 1676-1691
 Íñigo de Toledo, ¿casado con Leonor de Velasco, XI condesa de Siruela?

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Casa de Toledo
Familia de los Mendoza
Almirantes de España del siglo XVII
Generales de España del siglo XVII
Comendadores mayores de Castilla en la Orden de Santiago
Marqueses de Villafranca del Bierzo
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Madrid